

Geografia
Filippine
Numancia – municipalità della provincia di Aklan, Visayas Occidentale

Spagna
Numancia – antica roccaforte celtiberica situata nell'attuale provincia di Soria, Castiglia e León
Numancia de la Sagra – comune della provincia di Toledo, Castiglia-La Mancia

Altro
Numancia – corazzata spagnola del 1861
Numancia – squadra di calcio spagnola della città di Soria
Numancia o El cerco de Numancia – tragedia scritta da Miguel de Cervantes nel 1585